Анна Маргрет Хог (; , Чёпинг, Вестманланд) — шведская лыжница, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, многократный призёр чемпионатов мира.

Биография 
Фамилия при рождении — Анна Ханссон. Выросла в Эстерсунде. Начала спортивную карьеру в 2003 году. В сезоне 2007-2008 вышла на международный уровень, завоевав несколько раз места в первой десятке на этапах Кубка мира. 21 ноября 2009 года впервые взошла на подиум медалистов на кубке мира в составе команды по эстафете. 20 декабря того же года вновь заняла третье место чемпионата мира, на этот раз в гонке на 15 километров. В начале 2010 года завоевала серебряные олимпийские медали в гонке на 15 километров и в командном спринте (вместе с Шарлоттой Калла).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсменки 
 Профиль FIS

Персоналии по алфавиту
Лыжники по алфавиту
Родившиеся в Вестманланде
Лыжники Швеции
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года